Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1947/48 werd beslist via de kampioenscompetitie en had BVV uit 's-Hertogenbosch als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in zes regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Heerenveen, van de Oostelijke Go Ahead Eagles, PSV van Zuid I, BVV van Zuid II, en EDO en Haarlem van respectievelijk West I en West II.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid I

2Naar Zuid II

Eerste Klasse Zuid II

1Naar Zuid I

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West-II

1Naar West I

 1947/48
Competitievoetbal 1947/48